Никола́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы

А 
 
 
 
 Николаева, Анфиса Фёдоровна (1878—1919) — секретарь Железнодорожного райкома РКП(б) Москвы.

В 
 Николаева, Валентина Васильевна (род. 1937) — российский патопсихолог.
 Николаева, Вера Семёновна (1925—2011) — главный врач больницы, Герой Социалистического Труда.
 Николаева, Виктория Викторовна (род. 1962) — депутат Госдумы Российской Федерации VII созыва.

Г

Е 
 Николаева, Ева Владимировна (род. 1961) — советская и российская легкоатлетка, тренер.
 Евгения «Женя» Николаева (1904—2001) — германская танцовщица, актриса оперетты, варьете и кино.

И—Я 
 Николаева, Ирина Вячеславовна (род. 1983) — российская фигуристка-одиночница.
 Николаева, Карина Константиновна (более известна под фамилией Трипутень; род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Николаева, Клавдия Ивановна (1893—1944) — советский партийный и государственный деятель.
 Николаева, Ксения Николаевна (род. 1959) — украинская актриса.
 Николаева, Лидия Александровна (1923—2005) — советский и российский юрист.
 Николаева, Любовь Алексеевна (род. 1947) — советский и российский физиолог растений.
 Николаева, Людмила Ивановна (род. 1960) — исполнительница русских народных песен.
 Николаева, Маргарита Николаевна (Петрова; 1935—1993) — советская гимнастка.
 
 Николаева, Надежда Сергеевна (1922—1988) — советский музыковед.
 
 Николаева, Нина Ильинична (1914—1999) — советский ученый-медик.
 
 
 Николаева, Регина Фаимовна (род. 1990) — российская армрестлер.
 Николаева, Светлана Владимировна (род. 1987) — российская лыжница.
 
 
 Николаева, Эльвира Ивановна (1931—2013) — советский, российский педагог.
 
 Николаева, Ярослава Андреевна (род. 1995) — российская актриса.

Составные фамилии 
 Николаева-Берг, Анастасия Геннадиевна (род. 1972) — российский живописец и педагог.
 Николаева-Терешкова, Валентина Владимировна (род. 1937) — первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза (1963), генерал-майор авиации (1995).